Розовая пантера () — американский мультсериал, выходивший с 1993 по 1995 год. Был создан совместными усилиями кинокомпаний Metro-Goldwyn Mayer Animation, Mirisch-Geoffrey DePatie-Freleng и United Artists.

В России транслировался с 1 декабря 1996 по 14 апреля 1998 года на телеканале ОРТ. Главного героя озвучил Андрей Казанцев. Перевод был осуществлён компанией «Селена Интернешнл».

Предпосылка 
Главному герою — Розовой Пантере — впервые дали полноценную возможность разговаривать. Розовую Пантеру озвучивал Мэтт Фрюэр, персонажу был дан юмористический американский акцент для обращения к младшим детям. У Пантеры появилось имя — Пинки ().

Персонажи 
Муравей и Муравьед () — два персонажа, у которых друг другу всегда одна и та же вражда, как у Тома и Джерри — муравьед хочет съесть муравья, а муравей не поддаётся. Зачастую из-за Пантеры муравьеду не удаётся съесть муравья.

Инспектор () — детектив. Взят по образу инспектора из одноимённого мультсериала 1960-х годов. Его имя (Жак Клузо) ни разу не называется. Говорит с французским акцентом. Иногда попадает в нелепые ситуации, сам того не осознавая, что может оказаться на волосок от гибели. В сериях с инспектором Пантера — всегда его помощник.

Пёсный отец () — главарь банды из двух его подопечных собак — Луи и Пагг. Озвучивал Джо Пископо. Небольшого роста, всегда носит очки. Он и его банда всегда охотятся за ценностями, ставят перед собой цели ограбить банк, обокрасть музей и пр., идут на любые ухищрения. Но в конечном итоге из-за Пантеры их планы рушатся.

Профессор Фон Шмарти () — профессор. В чём-то похож на Альберта Эйнштейна и даже говорит с немецким акцентом.

Тельма () — маленькая девочка с куклой. Озвучивала Кэт Сьюси. К Пантере всегда обращается «Мистер». Очень озорная, любит хулиганить, из-за чего Пантере достаётся.

Маленький человек () — низкорослый персонаж с длинным носом. Данного персонажа озвучивал Уоллес Шон. Постоянного имени не имеет. В сериях с Тельмой является её отцом, либо дядей. В большинстве случаев в сериях встречается, как человек занимающий руководящую должность. 

Лестер () — задиристый подросток, который очень любит похулиганить. Но если парень осознаёт всю серьёзность ситуации, помогает Пантере наказать злодея

Квини Конг () — кинг-конг в женском обличии. Добрая, наивная, джазовая певица. Живёт на острове где-то посреди Атлантического океана. 

Вуду мен () — шаман. Живёт на острове где-то посреди Атлантического океана. Всегда ходит в маске и носит синюю кожу. Часто говорит заклинаниями на только ему понятном языке. Его оружие - магический посох из бамбука с черепом на кончике. .

Список серий 
 Pink Pink and Away/Down on the Ant Farm
 Pink and Quiet/The Pinky 500
 The Ghost and Mr. Panther/Cleopanthra
 Big Top Pinky/Yeti 'Nother Bigfoot Story
 Pinky in Paradise/Department Store Pink-erton
 Moby Pink/The Pink Stuff
 Pink Pizza/Pink Painter
 Pink Paparazzi/Werewolf in Panther’s Clothing
 Rock me Pink/Pinkus Pantherus

Примечания 

Розовая пантера
Мультсериалы США, запущенные в 1993 году
Мультсериалы о говорящих животных
Мультсериалы США, завершённые в 1995 году